Haller est un nom propre d’origine germanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Haller, localité luxembourgeoise.

Patronyme 

 Albin Haller (1849-1925), chimiste français.
 Béla Haller (actif entre 1880 et 1910), malacologiste hongrois.
 Benoît Haller (1972-), ténor et chef d'orchestre français, directeur artistique de La Chapelle Rhénane.
 Bernard Haller (1933-2009), humoriste et acteur suisse.
 Daniel Haller (1926-), directeur artistique, producteur et réalisateur américain
 Ernest Haller (1896-1970), directeur de la photographie américain.
 Gordon Haller (1950-), triathlète américain.
 Hanne Haller (1950-2005), chanteuse allemande de schlager.
 Helmut Haller (1939-), joueur de football allemand.
 Jacques Haller (1897-1961), rameur d'aviron belge.
 Johannes Haller (1865-1947), historien
 Jost Haller (), peintre alsacien de la Renaissance.
 Józef Haller (1873-1960), général et homme politique polonais. 
 Katja Haller (1981-), biathlète italienne.
 Nils Haller (1989-), gymnaste suisse.
 Maria Haller (1923-2006), première ambassadrice d'Angola.
 Marco Haller (1991-), coureur cycliste autrichien.
 Michael Haller (1840-1915), prêtre allemand, compositeur et musicien.
 Nicolaus Ferdinand Haller (1805-1876), homme politique allemand.
 Rolf Haller (1957-), coureur cycliste allemand.
 Salomé Haller (1975-), chanteuse d'opéras et d'oratorios française.
 Sébastien Haller (1994-), footballeur franco-ivoirien.
 Yvonne Haller (1931-2014), restauratrice française.
 La famille von Haller ou famille Haller, originaire de Berne.
 Albrecht von Haller (1708-1777), médecin, poète et naturaliste suisse.
 Albrecht von Haller (1758-1823), botaniste, fils du précédent.
Charles-Louis de Haller (1768-1854), philosophe suisse, petit-fils du premier.
 Famille Haller, originaire de Hongrie.

Fiction 
 David Charles Haller, personnage appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Autres 
 Le Haller, nom d'une ancienne monnaie allemande.
 Le parc Haller, site naturel se trouvant au Kenya. 
 La Pulsatille de Haller, plante herbacée.
 La Laîche de Haller, plante herbacée.
 

Patronyme allemand
Patronyme alsacien